Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Asuncion 2 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Florencia Molinero che ha battuto in finale Verónica Cepede Royg 6-3, 7-65.

Teste di serie 

 Verónica Cepede Royg (finale)
 Florencia Molinero (Campionessa)
 Laura Pigossi (secondo turno)
 Vanesa Furlanetto (semifinali)

 Montserrat González (quarti di finale)
 Eduarda Piai (quarti di finale)
 Carolina Zeballos (secondo turno)
 Ana-Clara Duarte (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Asuncion 2013